Кубок короля Фахда 1992 года — первый турнир Кубка конфедераций, проходил в Саудовской Аравии в октябре 1992 года. Кубок выиграла Аргентина, Саудовская Аравия проиграла ей в финале со счётом 1:3. Турнир 1992 был единственным Кубком конфедерации без группового этапа и единственным, в котором участвовали только 4 страны.

Участники 
  — хозяйка турнира и обладатель Кубка Азии по футболу 1988 года
  — обладатель Кубка Америки по футболу 1991 года
  — обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ 1991 года
  — обладатель Кубка африканских наций 1992 года

Стадион 

Все матчи были сыграны на:

Судьи 
Список судей, обслуживавший Кубок Короля Фахда 1992:

КАФ
  Ан-Ян Лим Ки Чон ()
АФК
  Джамал аш-Шариф ()
КОНКАКАФ
  Родриго Бадилла (Коста-Рика)
КОНМЕБОЛ
  Улиссес Таварес да Силва (Бразилия)

Составы команд

Турнир

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 

2 мяча
  Габриэль Батистута
  Брюс Мюррей
1 мяч
  Альберто Акоста
  Рикардо Альтамирано

1 мяч (продолжение)
  Клаудио Каниджа
  Леонардо Родригес
  Диего Симеоне
  Дональ-Оливье Сье
  Абдулай Траоре
  Фахад аль-Биши

1 мяч (продолжение)
  Халид аль-Муваллид
  Саид аль-Овайран
  Юсуф ат-Тунаян
  Марсело Бальбоа
  Коби Джонс
  Эрик Виналда

Примечания

Ссылки 
 Кубок конфедераций 1992 на сайте ФИФА  
 Кубок конфедераций 1992 на сайте RSSSF 

1992